Csúzy Pál, 17. századi (1647–) felvidéki nemes, a csúzi Szénássy-kúria átalakítója
 Csúzy Pál (1784-1861), császári és királyi kamarás, becsehelyi földbirtokos
 Csúzy Pál (1819–1850), országgyűlési követ, honvédőrnagy
 Csúzy Pál, katonatiszt, majd császári és királyi udvari kamarás, 1884-től antiszemita párti országgyűlési képviselő